

Musica 
 Dear Friend – brano musicale degli Wings presente all'interno dell'album Wild Life del 1971
 Dear Friend – album di Mitsuko Horie e Ichirō Mizuki del 1993
 Dear Friend – singolo dei Massive Attack del 2016